«Парсех Тегеран» — прекративший существование иранский футбольный клуб, из города Тегеран, основанный в 2008 году. За свою короткую историю клуб несколько раз менял название («Дамаш Тегеран», «Дамаш Карадж»).

История 
Клуб под названием «Дамаш» был основан в 2008 году компанией Arya Investment Company. С сезона 2008/2009 начал выступления во втором дивизионе, третьем по уровню в системе футбольных лиг Ирана. В сезоне 2010/2011 клуб сменил название на «Дамаш Карадж» и, закончив чемпионат второго дивизиона на второй строчке, получил право на выступление в Лиге Азадеган. 

После повышения в классе, клуб снова сменил название на «Парсех Тегеран». В 2011 году клуб приобрел иранский мультимиллионер Каве Абедини. В сезоне 2013/2014  клуб был близок к выходу в Про-лигу — высший дивизион иранского футбола, но в концовке чемпионата они уступили второе место клубу «Пайкану», отстав от него всего на очко. Это стало наивысшим результатом «Парсеха» в Лиге Азадеган.

В июне 2016 года «Парсех Тегеран» был расформирован, продав свою лицензию на участие в Лиге Азадеган клубу «Баадраан». «Баадраан» также получил право выступать на стадионе Каргаран, раньше являвшийся домашней ареной «Парсех Тегеран», вмещавшем 5000 зрителей.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на persianleague.com

Футбольные клубы Ирана
ФК «Парсех Тегеран»
Спорт в Тегеране